Con la denominazione 30PS, riferita alla produzione della Casa automobilistica tedesca Opel, si intendono due famiglie di vetture prodotte in periodi diversi, e cioè:

Opel 30PS (1904), famiglia di vetture di lusso prodotte tra il 1904 ed il 1909;

Opel 30PS (1922), famiglia di vetture di fascia alta (ma non di lusso) prodotte tra il 1922 ed il 1924.